Агата Ядвига Карчмарек (, урожденная Ярошек; , Варшава, ПНР — , Варшава, Польша) — польская легкоатлетка, бронзовый призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике в помещении в Париже (1997).

Спортивная карьера 
Начала свою спортивную карьеру в 1974 г. как художественная гимнастка. Тренировалась у Эрики Кост и Анджея Хидзиньского. В этом качестве участвовала в Олимпийских играх в Москве (1980), где стала седьмой в командном зачете.

Затем перешла в легкую атлетику. На национальном уровне выступала за варшавский клуб «Легия» (1980—2000) под руководством Ежи Фидусевича и Анджея Ласоцки. Являлась рекордсменкой и 14-кратной чемпионкой Польши (1985—1989, 1991—1997, 1999, 2000) в прыжках в длину. 10-кратная чемпионка страны в помещении (1986—1987, 1989, 1993—1997, 1999—2000). Рекорд Польши и личный рекорд спортсменки (6,97 м) был установлен на соревнованиях в Люблине 6 августа 1988 г.

В 1988 г. она выиграла приз «Золотое кольцо» (Złote Kolce) как лучшая польская спортсменка сезона.

Выступая за сборную Польши на международной арене, три раза выступала на Олимпиадах (1988, 1992 и 1996) и пять раз принимала участия в чемпионатах мира (1991, 1993, 1995, 1997, 1999). Стала шестой на чемпионате мира по легкой атлетике в Индианаполисе (1987), седьмой — на Олимпийских играх в Сеуле (1988) и шестой — на чемпионате мира в помещении в Будапеште (1989) в прыжках в длину.

На Олимпийских играх в Барселоне (1992) заняла 10-е место, а через четыре года в Атланте (1996) стала шестой.

Наибольшего успеха добилась на мировом первенстве в помещении в Париже (1997), на котором с результатам 6,71 м завоевала бронзовую медаль в прыжках в длину.

В 2000 г. завершила спортивную карьеру.

Была замужем за бегуном Петром Карчмареком.

Ссылки 
 
 https://web.archive.org/web/20110728123513/http://www.olimpijski.pl/pl/subpages/displayfid/294_1639.html

Гимнасты Польши
Легкоатлеты Польши
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1980 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года